Скородинський:
 Скородинський Андрій (1850–1912) — просвітянський діяч.
 Скородинський Микола (1757–1805) — церковний діяч.